WAB est un sigle pouvant faire référence à :
 Code AITA de l'aéroport de Wabag en Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Wydawnictwo W.A.B., une maison d'édition polonaise de Varsovie fondée en 1991
 Wengernalpbahn, une entreprise ferroviaire suisse
 Werkverzeichnis Anton Bruckner, le catalogue thématique des œuvres d'Anton Bruckner
 .WAB (Windows Adress Book) suffixe de fichier carnet d'adresse.
 Western Academy of Beijing
 Web Association Bergerac